

Geografia 

 Caterham (Surrey) – cittadina nella contea del Surrey, in Inghilterra

Automobilismo 

Caterham Cars, casa automobilistica inglese
Caterham F1 Team, scuderia di Formula 1, precedentemente denominata Team Lotus
Caterham Racing, scuderia di GP2, precedentemente denominata Team Air Asia